Чемпионат мира по хоккею с мячом 1969
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1969